Анта

 Анта — народ группы акан, живущий в Гане на побережье Гвинейского залива между рекой Анкобра и горами Секонди-Такоради.
 Анта — одно из устаревших названий семейство млекопитающих отряда непарнопалых с единственным родом Тапиры.
 Анта — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта.
 Анта — район (фрегезия) в Португалии , входит в округ Авейру .
 Анта — одна из 13 провинций Перуанского региона Куско.

См. также 
 Анта-Горда — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Анта-Гранде-ду-Замбужейру — мегалитическое сооружение, находящееся недалеко от Эворы, Португалия.
 Анта-де-Пендилье — дольмен в приходе Пендилье, муниципалитет Вила-Нова-де-Пайва, Португалия.

Примечания